Алекса́ндр Дми́триевич Протопо́пов (, село Маресево, Лукояновский уезд, Нижегородская губерния — 27 октября 1918, Москва) — российский политик, крупный помещик и промышленник, член Государственной думы от Симбирской губернии. Последний министр внутренних дел Российской империи.

Биография 

Из потомственных дворян Симбирской губернии. Землевладелец той же губернии (5930 десятин). Старшие братья:
 Сергей (1861—1933) — горный инженер, юрист, преподаватель, журналист и писатель.
 Дмитрий (1865—1934) — земский деятель, член I Государственной думы от Самарской губернии.

Окончил 1-й кадетский корпус (1883) и Николаевское кавалерийское училище (1885), откуда был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. В 1888—1890 годах был слушателем Николаевской академии Генерального штаба. В 1890 вышел в отставку в чине штабс-ротмистра.

В 1891 году поселился в своём имении Симбирской губернии. Занимался сельским хозяйством, владел механическими и литейными заводами, двумя лесопильными заводами и Румянцевской суконной фабрикой, по объёмам производства одной из крупнейших в России (наследство от погибшего в результате нападения террориста дяди, генерал-лейтенанта Н. Д. Селиверстова). Председатель Союза суконных фабрикантов.

С 1892 года состоял в ведомстве учреждений Императрицы Марии.

Избирался уездным и губернским земским гласным, почётным мировым судьёй. С 1905 года — карсунский уездный предводитель дворянства.

Член Государственной думы III и IV созыва от Симбирской губернии, октябрист (после раскола фракции вошёл во фракцию земцев-октябристов). В 1908 году был пожалован званием камер-юнкера, в 1909 году утратил это звание в связи с производством в действительные статские советники.

С 20 мая 1914 — товарищ председателя IV Государственной думы. С августа 1915 член Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом (Осотопа). По воспоминаниям князя В. Н. Шаховского, осенью 1915 г. Протопопов пытался получить пост товарища министра торговли и промышленности.

С февраля 1916 — Симбирский губернский предводитель дворянства. В 1916 избран председателем Совета съездов представителей металлургической промышленности.

В апреле—июне 1916 г. Пропотопов в качестве председателя межпарламентской делегации ездил в Англию, Францию и Италию. В состав делегации входили члены Думы П. Н. Милюков, А. И. Шингарёв, М. М. Ичас, Ф. Ф. Рачковский, А. А. Радкевич, Д. Н. Чихачёв, А. А. Ознобишин, В. Я. Демченко, Б. А. Энгельгардт; члены Госсовета В. И. Гурко, А. В. Васильев, князь А. Н. Лобанов-Ростовский, барон Р. Р. Розен.

Министр внутренних дел 

16 сентября 1916 года назначен управляющим Министерством внутренних дел, 20 декабря был утверждён на посту министра. По воспоминаниям В. Н. Шаховского, на пост министра Протопопова рекомендовали председатель Государственной думы М. В. Родзянко и министр иностранных дел С. Д. Сазонов. Английский король Георг V в личном письме Николаю II дал о Протопопове восторженный отзыв. Сам Протопопов из лиц, рекомендовавших его государю, называл Сазонова, Родзянко, военного министра Шуваева и посла в Лондоне графа Бенкендорфа.

Вскоре после своего назначения Протопопов предложил А. Т. Васильеву занять пост директора Департамента полиции. На пост градоначальника Петрограда Протопопов предложил императору кандидатуру помощника варшавского обер-полицмейстера А. П. Балка

18 ноября 1916 года, с полного согласия царя, Протопопов издал циркуляр, по которому евреи получили разрешение на жительство без регистрации в Москве и городах, не находящихся на театре военных действий.

22 декабря 1916 года МВД выдало свой проект о введении земского самоуправления в Тобольской и Томской губерниях, с одновременным выделением из последней Алтайской губернии.

С момента назначения Протопопова министром Дума стала относиться к нему резко враждебно и прежние думские друзья Протопопова резко изменили своё отношение к нему. Предпринимались разные попытки лишить Протопопова места в Думе. Его обвиняли в предательстве либеральных идеалов и закрепили за ним прозвище «сумасшедший» — в надежде добиться его отставки. Царь, уязвленный этими обвинениями, восклицал: «С какого же времени он стал сумасшедшим? Вероятно с того момента, когда я назначил его министром…»

Мнения современников о Протопопове 
По мнению некоторых современников (например, А. А. Блока), именно бездействие (см. «Последние дни императорской власти» Блока) Протопопова стало основной причиной победы Февральской революции в Петрограде. По мнению П. П. Заварзина, Протопопову была доподлинно известна работа многих общественных деятелей и членов Думы по подготовке переворота, но он, однако, не только не принимал никаких мер, но и не докладывал всех сведений полностью Государю.

Начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачёв с большим трудом добился у Протопопова разрешения на арест рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, который был произведён 27 января 1917 года.

Но накануне этих событий Протопопов настаивал на прибытии в столицу верных воинских частей с фронта, что не было выполнено. Кроме того, был инициатором новаторских методов в политическом сыске.

Князь Н. Д. Жевахов, товарищ обер-прокурора Св. Синода, пишет:

Протопопов отказывался уйти с должности, несмотря на повторяющиеся предложения об отставке. Он скоро стал врагом в глазах Думы и общественного мнения в целом.

Александр Керенский указывал на неадекватность оценки Протопоповым ситуации в стране даже после начала Февральской революции: "26 февраля, один из высших сановников, помощник обер-прокурора Синода, в величайшей тревоге по телефону спросил министра внутренних дел А.Протопопова, что происходит в Петербурге и не грозит ли бунт великими потрясениями, Протопопов ответил: "Не беспокойтесь; если в России и случится революция, то не раньше как через пятьдесят лет!""

Революция, заключение и расстрел 
Утром 27 февраля Протопопов послал в Думу высочайший указ о роспуске Думы. Днем 27 февраля Протопопов участвовал в заседании Совета министров, которое проходило на квартире Н. Д. Голицына.

28 февраля в 23 часа 15 минут Протопопов добровольно явился в Таврический дворец и сдался революционерам. Он был препровождён в Министерский павильон. Находясь под арестом в Министерском павильоне, имел беседу с А. Ф. Керенским.

С 1 марта по сентябрь 1917 находился в заключении в Петропавловской крепости, затем некоторое время под охраной в лечебнице для нервных больных. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства 21 марта, 8 и 21 апреля 1917. Кроме того, находясь в заключении, Протопопов давал ЧСК подробные письменные показания.

После захвата власти большевиками переведён в Москву, находился в заключении в Таганской тюрьме. 27 октября 1918 г. в порядке «административного усмотрения (расстройство психики)» был расстрелян в Москве.

Сомнения в психической нормальности Протопопова 
Современники не только характеризовали действия Протопопова на посту министра внутренних дел как глубоко неудачные, но и почти единодушно высказывали предположения о его психически ненормальном состоянии во время пребывания в этой должности. Например, председатель Государственной Думы М. В. Родзянко в показаниях Чрезвычайной следственной комиссии сообщал:

Протопопов в показаниях Чрезвычайной следственной комиссии сообщал, что он с начала 1900-х годов проходил лечение у известного «тибетского врача» П. А. Бадмаева; в 1915—1916 годах у Протопопова бывали психотические эпизоды, во время которых он полностью терял контроль над собой: бегал на четвереньках, катался по полу, покушался на самоубийство. Разочаровавшись в Бадмаеве, Протопопов обращался за консультациями к знаменитому психиатру В. М. Бехтереву. Психическое состояние Протопопова во время пребывания в заключении в Петропавловской крепости ещё более ухудшилось, он страдал галлюцинациями и считал, что в камере установлен аппарат для чтения его мыслей. В сентябре 1917 года Протопопов был переведен в Николаевский военный госпиталь и подвергнут медицинскому освидетельствованию. Эксперты установили, что он страдал циркулярным психозом (в современной терминологии — биполярным аффективным расстройством). Несмотря на это, Петроградский окружной суд 30 октября 1917 года признал его психически здоровым.

Семья 
Был женат на Ольге Павловне Носович, дочери директора Нижегородского кадетского корпуса генерал-майора П. И. Носовича (1829—1887). Имел двух дочерей - Наталию и Агнию.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1896)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1899)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1903)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1906)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1912)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1914)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1916)
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Знак отличия «За труды по землеустройству»
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Сочинения 
 Экономическая заметка / А. Д. Протопопов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : тип. В. Ф. Киршбаума (отд-ние), 1908. — 16 с.
 К русскому крестьянству / А. Д. Протопопов. — Симбирск : Губернская тип., 1907. — 8 с.;

Литература 
 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2008.
 Допросы и показания А. Д. Протопопова // П. Е. Щёголев. Падение царского режима. Тома 1—7. 1924—1927 гг.
 Совещание членов прогрессивного блока с А. Д. Протопоповым, устроенное на квартире М. В. Родзянко. 19 октября 1916 года.
 БРЭ / Протопопов, Александр Дмитриевич / С. В. Куликов

Примечания 

Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Штабс-ротмистры (Российская империя)
Уездные предводители дворянства
Симбирские губернские предводители дворянства
Октябристы
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Действительные статские советники
Текстильные промышленники Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Министры внутренних дел Российской империи
Персоналии:Февральская революция
Убитые политики
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Расстрелянные в РСФСР